Minahasa kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Minahasa (halvö i Indonesien), 
 Kabupaten Minahasa, kabupaten, Sulawesi Utara, 

Robotskapade Indonesienförgreningar